Idolo infranto, film diretto da Emilio Ghione (1913)
Idolo infranto (The Fallen Idol), film diretto da Carol Reed (1948)